Университет Нджамены () — ведущее высшее учебное заведение в Чаде. Университет был создан в 1971 году под названием L’Université du Tchad (Университет Чада). В 1994 году он обрёл своё нынешнее название в результате переименования.

Университет Нджамены является членом Международной ассоциации университетов.

В составе университета 5 факультетов и 1 институт:
 Факультет прикладных наук
 Факультет экономики и права
 Факультет искусств и гуманитарных наук
 Факультет наук о здоровье
 Национальный институт социальных наук

Ссылки 
 официальный сайт
 https://web.archive.org/web/20060205105902/http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/inhea/profiles/Chad.htm

Университеты Чада